Международный кубок Ниццы 2015 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2015—2016. Это юбилейный 20-й по счету традиционный турнир, который состоялся с 14 по 18 октября 2015 года в курортном французском городе Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin».

Соревнования прошли среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.

Результаты

Мужчины 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Призёры юниорского разряда

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 
 

2015 год в фигурном катании
2015
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Октябрь 2015 года
Спорт во Франции в 2015 году
Кубок